

Persone 
 Baya - pseudonimo dell'artista algerina Fatima Haddad (1931-1998)
 Zoubeir Baya (1971) - ex calciatore tunisino
 Baya Rahouli (1979) - ex triplista e lunghista algerina

Geografia 
 Baya - città e sottoprefettura della Costa d'Avorio
 Baya - comune rurale del Mali